Nemmersdorf bezeichnet

 einen Ort im früheren Ostpreußen, seit 1946 zur Oblast Kaliningrad (Russland) gehörend; siehe Majakowskoje 
 das in diesem Ort am 21. Oktober 1944 begangene Massaker von Nemmersdorf
 Nemmersdorf (Goldkronach), Ortsteil der Stadt Goldkronach, Landkreis Bayreuth, Bayern